Radioactive (Imagine Dragons-dal)
Radioactive (Kings of Leon-dal)
Radioactive (Marina and the Diamonds-dal)
Radioactive (The Firm-dal)